Иуст — имя, которое носили некоторые святые. Среди них

 Иисус Иуст, апостол от 70
 Иуст из Ачеренцы, первый епископ города
 Иуст Лионский, тринадцатый епископ Лиона
 Иуст Кентерберийский, первый епископ Рочестера

См. также 
 Иуста